|}
 
Die Ramal do Louriçal ist eine kurze Eisenbahnstrecke in Portugal. 

Die Bahnstrecke wurde von REFER gebaut und zweigt bei km 174,6 von der Linha do Oeste in der Bahnstation Louriçal (Bezirk von Pombal) ab. Die Strecke stellt einen 6 km langen Gleisanschluss her in der Gemeinde von Marinha das Ondas im Bezirk von Figueira da Foz. Der Anschluss versorgt zwei Fabriken bei dem Dorf Leirosa und dient ausschließlich dem Güterverkehr.

Lourical
Spurweite 1668 mm